Станция JCPM Якиимо — астрономическая обсерватория, основанная в 1975 году в Симидзу (посёлок, Сидзуока), Сидзуока (префектура), Япония. Обсерватория входит в состав группы японских наблюдателей «JCPM».

Инструменты обсерватории 
  0.13-m hyperboloid astrocamera

Другие обсерватории, входящие в наблюдательную группу JCPM 
 JCPM Hamatonbetsu Station
 JCPM Kimachi Station
 JCPM Oi Station
 JCPM Sakura Station
 JCPM Sapporo Station
 JCPM Tone Station

Направления исследований 
 Открытие астероидов
 Астрометрия и фотометрия малых тел Солнечной системы

Основные достижения 
 32 астероида открыли A. Натори и Т. Урата с 1990 по 1993 года
 783 астрометрических измерений опубликовано с 1975 по 1993 года

Известные сотрудники 
 Aкира Натори и Takeshi Urata

Интересные факты 
 В честь обсерватории назван астероид :en:8865 Yakiimo

Примечания

Ссылки 
 Список астероидов (в архивном файле указаны обсерватории-первооткрыватели)

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «JCPM Yakiimo Station»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Японии
Здания и сооружения, построенные в 1975 году
Здания и сооружения префектуры Сидзуока
Появились в 1975 году в Японии